Pitkälahti kan syfta på:

 Pitkälahti (sjö i Ilomants, Norra Karelen) ‒ en sjö i kommunen Ilomants i landskapet Norra Karelen i Finland
 Pitkälahti (sjö i Outokumpu, Norra Karelen) ‒ en sjö i kommunen Outokumpu i landskapet Norra Karelen i Finland
  Pitkälahti ‒ en by i Karislojo kommun Södra Finlands län, se Långvik, Karislojo